Langenloh steht für:

 Langenloh (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Langenloh (Petersaurach), Ortsteil der Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Langenloh (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Langenloh, Wohnsiedlung in Rüfenacht, Kanton Bern, Schweiz, siehe Rüfenacht #Verkehrsanbindung